Ива́н Василе́нко: Василенко, Иван Андреевич (1918—2000) — Герой Советского Союза.
 Василенко, Иван Андреевич (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.
 Василенко, Иван Афанасьевич (1899—1970) — советский языковед, педагог, профессор.
 Василенко, Иван Дмитриевич (1895—1966) — русский советский писатель, лауреат Сталинской премии.
 Василенко, Иван Михайлович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Василенко, Иван Фомич (1894—1980) — советский учёный в области механизации сельского хозяйства, академик ВАСХНИЛ.